Rerrich ist der Familienname der folgenden Personen:

 Béla Rerrich (1917–2005), ungarischer Fechter
 Maria S. Rerrich (* 1952), deutsche Soziologin